87. længdegrad kan henvise til:

 87. vestlige længdekreds
 87. østlige længdekreds